Aborn ist der Familienname folgender Personen:

 Lora Aborn (1907–2005), US-amerikanische Organistin und Komponistin
 Morris Aborn, Film-Illustrator
 Naomi Aborn, eine US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:

 Aborn Brook, ein Fluss im US-Bundesstaat Connecticut
 Benjamin Aborn Jackson House, ein historisches Gebäude im US-Bundesstaat  Rhode Island (NRHP-ID. 08000903)